Daily Worker — ежедневная американская политическая газета левой направленности, созданная в 1924 году в Нью-Йорке Коммунистической партией США. Тираж доходил до 35 000 экземпляров.

Выходила до 1956 года, затем выходила в виде воскресной газеты The Worker с 1958 по 1968 год и вторничного издания Midweek Worker с 1961 до 1968 года. В 1968 году компартия возобновила выход ежедневной газеты под названием The Daily World.

В 1986 она была объединена с еженедельником West Coast в новое издание People’s World, которое выходило как еженедельник с 1987 по 1991, после чего выпуск был прекращён.

Источники

Статьи 
 Fetter, Henry D. «The Party Line and the Color Line: The American Communist Party, the Daily Worker and Jackie Robinson.» Journal of Sport History 28, no. 3 (Fall 2001).
 Lamb, Christopher and Rusinack, Kelly E. «Hitting From the Left: The Daily Worker’s Assault on Baseball’s Color Line». Gumpert, Gary and Drucker, Susan J., eds. Take Me Out to the Ballgame: Communicating Baseball. Cresskill, NJ: Hampton Press, 2002.
 Rusinack, Kelly E. «Baseball on the Radical Agenda: The Daily and Sunday Worker Journalistic Campaign to Desegregate Major League Baseball, 1933—1947». Dorinson, Joseph, and Woramund, Joram, eds. Jackie Robinson: Race, Sports, and the American Dream. New York: E.M. Swift, 1998.
 Smith, Ronald A. «The Paul Robeson-Jackie Robinson Saga and a Political Collision». Journal of Sport History 6, no. 2 (1979).

Диссертации 
 Evans, William Barrett. «Revolutionist Thought in the Daily Worker, 1919—1939». Ph.D. diss. University of Washington, 1965.
 Jeffries, Dexter. «Richard Wright and the ‘Daily Worker’: A Native Son’s Journalistic Apprenticeship». Ph.D. diss. City University of New York, 2000.
 Rusinack, Kelly E. «Baseball on the Radical Agenda: The Daily and Sunday Worker on Desegregating Major League Baseball, 1933—1947». M.A. Thesis, Clemson University, South Carolina, 1995.
 Shoemaker, Martha Mcardell. «Propaganda or Persuasion: The Communist Party and Its Campaign to Integrate Baseball». Master’s thesis. University of Nevada, Las Vegas, 1999.

Книги 
 Chambers, Whittaker. Witness. New York: Random House, 1952.
 Hemingway, Andrew. Artists on the Left: American Artists and the Communist Movement, 1926—1956. New Haven, Yale University Press, 2002.
 Schappes, Morris U. The Daily Worker: Heir to the Great Tradition. New York: Daily Worker, 1944.
 Silber, Irwin. Press Box Red: The Story of Lester Rodney, The Communist Who Helped Break the Color Line in American Sports. Philadelphia: Temple University Press, 2003.

Примечания 

Газеты США
Социалистическая пресса
Коммунистические газеты
Коммунистическая партия США
Печатные издания, возникшие в 1924 году
Печатные издания, закрытые в 1991 году